Антиспа́ст ( — противоположный) — стихотворный размер, состоящий из четырёхсложной стопы по схеме: ∪ – – ∪, в которой два средних слога долгие, а первый и последний — короткие, комбинация ямбической и хореической стоп (ямбохорей). 

Согласно Большому энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, Антиспаст (греч.) — т. е. противодействующий, стремящийся против — составляет название стихотворного размера, соединяющего в себе ямб (U—́) и трохей (—́ U). Этот размер почти исключительно применяется в холиямбе.

Антиспаст свойствен только греческому и латинскому языкам. Имитированный антиспаст в русской поэзии встречается редко:

Некоторые теоретики стиха считают антиспаст размером, состоящим из комбинации хориямбов с ямбохореями.

Имитированный антиспаст встречается в русских частушках и в украинской народной поэзии, поскольку их ритмика свободно пользуется ходами ритмической инверсии, которая запрещена теорией силлабо-тонического стихосложения, канонизирующей лишь постоянные ритмы.

Примечания

Литература 
 Введенский Б. А. Большая советская энциклопедия Том 27
 Тимофеев Л. И., Теория литературы. Основы науки о литературе, 2 изд., М., 1948.
 Литературная энциклопедия: В 11 т. — М., 1929—1939. Т. 1. — М.: Изд-во Ком. Акад., 1930. — Стб. 682.
 Федотов О. И. "Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха.". М.: Издательство «Флинта», Издательство «Наука», 2002

Ссылки 
 
 

Античная метрика
Силлабо-метрическое стихосложение